Aslin oder Åslin ist der Familienname folgender Personen:

 David Åslin (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler
 John Aslin (1940–1999), britischer Radrennfahrer
 Peter Åslin (1962–2012), schwedischer Eishockeytorwart